Aceasta este o listă cu toate premiile WTA acordate jucătoarelor de tenis de către Asociația de Tenis pentru Femei pentru realizările din timpul sezonului sau ale carierei lor.

Jucătoarea anului

Echipa anului la dublu

Jucătoarea cu cel mai mare progres

Noul venit al anului

Jucătoarea cu cea mai bună revenire

Premiul Karen Krantzcke pentru spirit sportiv

Georgina Clark Mother Award

Antrenorul anului

Premii Favoritul Fanilor

Jucătorul de simplu favorit al anului

Cel mai popular jucător al anului

Echipa de dublu favorită a fanilor

Lovitura favorită a fanilor

Meciul WTA favorit al fanilor

Meciul de Grand Slam favorit al fanilor

Vezi și
 Premii ATP

Note

Turnee WTA
Tenis
Premii
Distincții sportive